Pangeran Puger es un nombre javanés compuesto por la palabra pangeran (príncipe) y el nombre Puger. Puede hacer referencia a las siguientes personas:

Pangeran Puger, príncipe de Mataram rebelado contra el rey entre 1602 y 1605.
Pangeran Puger, susuhunan de Mataram entre 1708 y 1719 con el nombre de Pakubuwana I.

Referencias